Huaycán puede referirse a:
 Huaycán, distrito de la provincia de Lima.
 Huaycán de Cieneguilla, zona arqueológica del Distrito de Cieneguilla, provincia de Lima.
 Huaycán de Pariachi, sitio arqueológico situado en el Distrito de Huaycán.
 Cerros de Huaycán, montañas del Perú, situado en Huaycán, Lima.